

Astronomia 
 M18  – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M18  – autostrada britannica dall'M1 a Rotherham alla M62 a Goole

Altro 
 M18 Hellcat – mezzo corazzato controcarro
 M18 57 mm Recoilless Rifle – fucile senza rinculo anticarro da spalla da 57 mm